Tautuku peut désigner plusieurs points géographiques de Nouvelle-Zélande :
 la péninsule de Tautuku ;
 la baie de Tautuku ;
 le fleuve Tautuku.